Krakus (Krak) – legendarny władca
 ZPiT AGH „Krakus” – zespół pieśni i tańca
 Krakus – wódka
 krakusi – rodzaj polskiej lekkiej kawalerii
 "Krakus" - pismo wydawane w latach 1891-1895
 Fort cytadelowy 33 „Krakus” – fort w Krakowie
 Krakus - marka produktów spożywczych firmy Animex
 statki i okręty:
 "Krakus" - holownik polskiej Marynarki Wojennej z lat 1920-1939
 "Krakus" - polski holownik z lat 1926-1929, późniejszy "Lech"